A Valsesia é um vale alpino situado ao norte de Piemonte na Itália.

Geografia 

O vale ocupa a parte setentrional da província de Vercelli, e suas águas no rio Sesia, que dá nome ao vale. A Valsesia estende-se desde o Monte Rosa até a planície de Vercelli e compreende diversos vales laterais, o água de cujos torrentes confluyen no rio Sesia. 

Està delimitado por estas fronteiras:

O vale principal, chamado Val Grande, tem forma de S tumbada e finaliza no povo de Alagna Valsesia. Numerosos vales laterais acercam-se a esta e em particular a Val Mastallone e a Val Sermenza, que dão o nome das respectivos torrentes.

As localidades principais do vale são Varallo Sesia, Borgosesia, Gattinara, Scopello, Alagna Valsesia, Quarona, Fobello, Rimella, Rima San Giuseppe, Rimasco, Boccioleto, Rossa, Carcoforo, Romagnano Sesia, Vocca, Balmuccia, Scopa, Campertogno, Piode, Cravagliana, Serravalle Sesia.

A Valsesia era uma posse do Ducado de Milão, até que o 23 de fevereiro de 1707 por ordem imperial passou a ser posse do Ducado de Saboya.

Economia 
Na economia da Valsesia predomina a indústria, especialmente para os habitantes de Varallo, Borgosesia, Quarona, Serravalle, bem como o artesanato e o turismo na parte alta do vale.

Nas localidades da baixa Valsesia, até Varallo, assentaram-se empresas industriais que operam no sector têxtil, a grifería e a mecânica de precisão, e também empresas agrícolas. Famoso é o vinho Gattinara, nome que prove/provem da homónima cidade localizada ao início do vale.

Na alta Valsesia, em cujo confín está Varallo Sesia, a actividade industrial deixa espaço ao turismo veraniego e invernal.

Turismo 

Junto ao turismo religioso que tem sua máxima expressão no Sacro Monte dei Varallo, o mais antigo sacro monte piamontés, com uns 500 anos de existência, se desenvolveu nos últimos decenios um turismo unido à montanha, graças à estação de esqui de Scopello - Alpe dei Mera e sobretudo de Alagna Valsesia, e, mais recentemente, um turismo aquático: o rio Sesia é um dos melhores rios em Itália para os desportos canoísticos, chegando a acolher em 2001 os campeonatos europeus de kayak e em 2002 os campeonatos mundiais da mesma especialidad. 

Ao longo do rio existem algumas escolas de canoa, que organizam cursos e descensos.

Ligações externas 

 Foto de la Valsesia
 Sacro Monte di Varallo (en español)
 Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo<div class="mw-authority-control"><div class="mw-mf-linked-projects hlist">
 ligação=Wikidata|alt=Wd|20x20px|Wikidata Datos: Q1401675
 ligação=Wikimedia_Commons|20x20px|Commonscat Multimedia: Valsesia / Q1401675

Vales da Itália
Vercelli (província)
!Páginas com traduções não revistas